A hipótese de uma família linguística Puinave-Macu (ou família linguística Vaupés-Japurá) foi formulada por Paul Rivet e outros pesquisadores desde 1920 e 1925, ao encontrar relações entre as línguas dos macus, como se conhecem vários povos indígenas caçadores-coletores do noroeste da Amazônia, como os  Hupdë e Iuhupde do Brasil e da Colômbia, os Nadëb (Kabori) e Dâw (Düw o Kamâ) do Brasil e os Kãkwã (Cacua o Bará Makú) e Nükâk da Colômbia, com a língua dos Puinave de leste da Colômbia.

Classificação das línguas macus 
Patience Epps (2005) considera provada a existência do microfilo Nadahup (Macu), no qual estariam as muito relacionadas línguas hupdë e iuhupdë, com 90% de vocabulário comum; dâw con cerca de 75% de vocábulos cognatos com elas e com nadëb, com uma maior separação e maior diferenciação morfológica, mas com 50% de cognatos. Para o resto da família considera que não se tem provado ainda sua relação genética.

Entre as línguas Nükák e Kakwa há uma relação muito próxima, e podem-se considerar como um conjunto de relativamente recente separação.

Marie Claude Mattéi Muller, Howard Reid e Paul Henley apresentaram em 1992 sólidas evidencias segundo as quais, a família macu inclui também a língua dos Hodï (ou hóti) do sul da Venezuela. O vocabulário com maiores aproximações ao hodï, seria o nükák. Os Hodï são caçadores e coletores, culturalmente próximos aos macu.

Joseph Greenberg (1987) agrupou as línguas Puinave - Macu, junto com a família Tucano, a catuquina, a huaorani, a ticuna e outras línguas no tronco macro-tucano.

Um diagrama que permite concordar as hipóteses anteriores é este:

Jolkesky & Cabral (2011) 
Classificação interna da família linguística Vaupés-Japurá segundo Jolkesky e Cabral (2011):
Família Vaupés-Japurá
Ocidental
Puinave
Kakua-Nukak
Kakwa
Nukak
Oriental
Hup-Dâw
Dâw
Hup
Hupda
Yuhup
Nadëb
Nadëb do Rio Negro
Nadëb do Roçado

A família linguística foi proposta por Theodor Koch-Grünberg (1906), com a exceção do Puinave. Rivet e Tastevin (1925) incluem o Puinave nesta família.

Reconstrução 
Reconstrução do proto-maku oriental (ou proto-nadahup) (Martins 2005):

Fauna

Flora

Comparações 
Comparação lexical interna (Rodrigues 1986):

Algumas semelhanças lexicais entre o Proto‐Vaupés-Japurá Oriental (Proto-Makú Oriental) e o Proto‐Tupí (Jolkesky e Cabral 2011):

Ver também 
 Línguas chapacuras#Comparações lexicais
 Línguas catuquinas#Comparações lexicais
 Línguas harákmbet#Comparações lexicais
 Línguas arauás#Comparações lexicais
 Línguas yanomamis#Comparações lexicais

Cathcart, Marylin 1979: "Fonología del Cacua", Sistémas Fonológicos Colombianos vol.IV, p.p. 9-45; ILV; Editorial Townsend, Lomalinda (Meta).
 Caudmont, Jean 1954: "Fonología Puinave", Revista Colombiana de Antropología 2: 265-293. Bogotá.
 Epps, Patience 2005. A Grammar of Hup. Ph. Dr. diss. Charlottesville: University of Virginia.
 Erickson, Timothy y Catherine Groth Erickson 1993: Vocabulario Jupda - Español - Portugués. Paul S. Frank, redactor. Editorial Alberto Lleras, Santafé de Bogotá D.C.- ISBN 958-21-0039-7
 Giacone, Antonio 1962: Pequena gramática e diccionário português Ubde-Nehern ou Macú. Tipografía Salesina, Recife - Brasília.
 Girón Higuita, Jesús Mario 1999: "Tono y Palabras en Puinave"; Congreso de Lingüística Amerindia y Criolla; Memorias 6: 97-114. Universidad de los Andes-CCELA, Bogotá. ISBN 958-695-022-0
 2004: "Recuperación de cantos de baile de la etnia puinave del Departamento del Guainía". Serie Tradiciones orales colombianas, Universidad de los Andes-CESO-CCELA, Bogotá.
 Greenberg, Joseph H. 1956: "The general classification of Central and South American languages"; Men and cultures. Selected papers of the 5th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences: 791—794. Anthony F. Wallace ed. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1960.
 1987: Language in the Americas. Stanford University Press, CA.- ISBN 0804713154
 Henley, Paul; Marie-Claude Mattéi-Müller y Howard Reid 1996: "Cultural and linguistic affinities of the foraging people of North Amazonia: a new perspective"; Antropológica 83: 3-37. Caracas.
 Huber, Randall Q. - Robert B. Reed (redactores y recopiladores) 1992: Vocabulario comparativo: palabras selectas de lenguas indígenas de Colombia. ILV, Santafé de Bogotá.
 Jolkesky, Marcelo; Ana Suelly Arruda Câmara Cabral. 2011. Desvendando as relações entre Tupí e Vaupés-Japurá. Encontro Internacional: Arqueologia e Linguística Histórica das Línguas Indígenas Sul-Americanas. Brasília, 24 a 28 de outubro de 2011.
 Koch-Grünberg, Theodor 1906: "Die Maku", Anthropos 1: 877-906. St. Gabriel-Mödling. Traducción al castellano de Leonor Lozano, mec. 6 p.
 Maciel, Iraguacema 1991: "Alguns aspectos fonológicos da morfossintaxe da língua maku". Dissertação de Mestrado. UnB. Brasília. mec.
 Mahecha Rubio, Dany; Gabriel Cabrera y Carlos Franky 2000: "Algunos aspectos fonético-fonológicos del idioma Nukak [n+kak]"; Lenguas indígenas de Colombia. Una visión descriptiva: 547-560. María Stella González de Pérezed. 848 p. Instituto Caro y Cuervo, Bogotá.- ISBN 958-611-083-4
 Martins, Valteir 2005: "Reconstrução fonológica do Protomaku oriental". LOT Dissertation Series, 104. LOT Netherlands Graduate School of Linguistics Utrecht.
 Ospina Bozzi, Anamaría 1999 "Algunos aspectos de la fonología de la lengua Yujup macú"; Congreso de Lingüística Amerindia y Criolla; Memorias 6: 47-71. Universidad de los Andes-CCELA, Bogotá. ISBN 958-695-022-0
 Peirson, Ellen Jean 1980: "Formas de destacar la información en las narrativas del Puinave"; Artículos en lingüística y campos afines 10: 87-103. IlV - DIGIDEC. Bogotá.
 Pozzobon, Jorge 1997: "Langue, société et numération chez les Indiens Makú (Haut Rio Negro, Brésil)"; Jounal de la Société de Américanistes de París 83: 159-172. París.
 Reina, Leonardo 1987: "Análisis fonológico de la lengua Makú-yujup". Tesis de grado, Magister de Etnolingüística, EPG. Universidad de los Andes, Bogotá. mec.
 Rivet, Paul y Constant Tastevin 1920: "Affinités du Makú et du Puinave"; Journal de la Société des Américanistes de París, n.s. t XII: 69-82. París.
 Rivet, Paul; P. P. Kok y C. Tastevin 1925: "Nouvele contributión a l'étude de la langue Makú; International Journal of American Linguistics, vol. 3, n. 24, p.p. 129-132. New York.
 Rodrigues, Ayron Dall'igna 1967: "Linguistic Groups of the Amazonia"; Native South Americans: Ethnology of the Least Know Continent: 51-58. Patricia J. Lyon ed. Little Brown an Company, Boston, 1974.
 SCHULTZ, Harald, "Ligeiras notas sobre os Makús de paraná Boá-Boá"; Revista de Museo Paulista, n.s., vol. 11:109-132, 1959.
 Swadesh, Morris 1959: Mapas de clasificación lingüística de Mexico y las Américas; Cuadernos del Instituto de Historia, serie Antropológica, 8, Universidad Nacional Autónoma, México.
 Tastevin, Constant 1923: "Les Makú du Japurá"; Journal de la Société des Américanistes de París 15: 99-108. País
 Terribline Mario y Miguel 1961: "Enqute chez des indiens Makú du Caiari-Vaupes, Brasil"; Bulletin de la Société des Américanistes Suisse 21: 2-10. Geneve.
 1962: "Resultats d'une faite chez les Makú (Brasil)"; Bulletin de la Société des Américanistes Suisse 21: 37-38, Geneve.
 Weir, E. M. Helen 1984: "A Negaçâo e outros tópicos da gramática Nadëb". Dissertaçâo do grau de Mestre en Lingüística. Universidade Estadual de Campinas. mec.
 1994: "Nadëb"; Typological studies in negation: 291-323. Peter Kahrel & René van den Berg eds. Typological Studies in Language, 29. Benjamins, Amsterdam.

Ligações externas 
 Fabre, Alain 2005 PUINAVE-MAKÚ Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos.
 
 
 

Vocabulários
 Vocábulos "makú" - SCHULTZ, Harald. Ligeiras notas sobre os Makú do paraná Boá-boá. Revista do Museu Paulista, n. s., v. XI, p. 129-31.
 Vocabulário macu 1 - Schuller (1911)
 Vocabulário macu 2 - Schuller (1911)
 Vocabulário macu 3 - Schuller (1911)

Macus
Macus
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)